Yo no creo en los hombres puede hacer referencia a:

Cine 
Yo no creo en los hombres (1954), película protagonizada por Sara Montiel.

Televisión 
 No creo en los hombres, producción de Ernesto Alonso.
 Yo no creo en los hombres (1991), producción de Lucy Orozco.
 Segunda parte de Velo de novia (2003), producción de Juan Osorio.
 Yo no creo en los hombres (2014), producción de Giselle González Salgado.